Гуриновка — название населённых пунктов на Украине:

 Гуриновка — село в Белопольском районе Сумской области.
 Гуриновка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Гуриновка — село в Корюковском районе Черниговской области.

См. также 
 Гуринович